The Kiss ist der Titel von:

 The Kiss (1958), US-amerikanischer Kurzfilm von Everett Chambers
 The Kiss, Originaltitel von Der Kuß (1988), kanadisch-US-amerikanischer Horrorfilm von Pen Densham
 The Kiss (2003), US-amerikanischer Spielfilm von Gorman Bechard

Siehe auch:
 Kiss
 Der Kuss